Быстрых — русская фамилия. Известные носители:

 Быстрых, Борис Степанович (1916—1943) — Герой Советского Союза.
 Быстрых, Николай Михайлович (1893—1939) — деятель советских спецсужб.
 Быстрых, Фёдор Павлович (1901/1902—1976) — советский учёный-историк, д. и. н., профессор.